Velika nagrada Caena 1958 je šesta in zadnja neprvenstvena dirka Formule 1 v sezoni 1958. Odvijala se je 20. julija 1958 na francoskem dirkališču Circuit de la Prairie v Caenu.

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Stirling Moss
| R. R. C. Walker Racing Team
| Cooper T45
| 86
| 2:00:09,7
| 1
|-
! 2
|
|  Jo Bonnier
| Privatnik
| Maserati 250F
| 85
| +1 krog
| 6
|-
! 3
|
|  Bruce Halford
| Privatnik
| Maserati 250F
| 85
| +1 krog
| 4
|-
! 4
| 8
|  Maurice Trintignant
| R. R. C. Walker Racing Team
| Cooper T43
| 84
| +2 kroga
| 5
|-
! 5
|
|  Stuart Lewis-Evans
| British Racing Partnership
| Cooper T45
| 82
| +4 krogi
| 10
|-
! 6
|
|  Gerino Gerini
| Scuderia Centro Sud
| Maserati 250F
| 82
| +4 krogi
| 11
|-
! 7
| 
|  George Wicken
| Privatnik
| Cooper T43
| 82
| +4 krogi
| 7
|-
! Ods
| 2
|  Jean Behra
| Owen Racing Organisation
| BRM P25
| 44
| Motor
| 2
|-
! Ods
| 6
|  Harry Schell
| Owen Racing Organisation
| BRM P25
| ?
| Menjalnik
| 8
|-
! Ods
|
|  Dick Gibson
| Privatnik
| Cooper T43
| ?
| Pregrevanje
| 3
|-
! Ods
|
|  Keith Ballisat
| Privatnik
| Cooper-T43
| ?
| Odpadlo kolo
| 9
|-
! Ods
|
|  Les Leston
| Privatnik
| Lotus 12
| ?
| Trčenje/Motor
| 12
|}

Viri 
 Dirka na formula2.net
 Dirka na silhouet.com

1958
Formula 1 sezona 1958